Capricornus est un nom latin signifiant « corne de bouc », formé du génitif capri de caper (« le bouc ») et du nominatif de cornus (« corne »), littéralement rendu par le nom « Capricorne » en français.

En astronomie et astrologie 
Capricornus est le nom latin savant par lequel on désigne la dixième constellation zodiacale dite du Capricorne.

Patronymie 
Samuel Capricornus est le pseudonyme que s'est choisi le compositeur baroque tchèque Samuel Friedrich Bockshorn (1628-1665).

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie